

Patronyme 

 Charles Gabriel Seligman (1873-1940), anthropologue britannique ;
 Edgar Seligman (1867-1958), escrimeur américain naturalisé britannique ;
 Joseph Seligman (1819–1880), banquier et homme d'affaires américain ;
 Martin Seligman (né en 1942), chercheur en psychologie et professeur à l'Université de Pennsylvanie ;
 Robert Seligman (né en 1986), gymnaste et un acteur croate.

Toponyme 

 Seligman, census-designated place (CDP) située dans le comté de Yavapai dans l'État de l'Arizona ;
 Seligman, ville du comté de Barry, dans le Missouri.

Homonymie de toponyme
Homonymie de nom de famille
Patronyme juif